Steve Forrest (acteur), Amerikaans acteur
Steve Forrest (musicus), drummer van Placebo